Moebius (dibuixant) pseudònim de Jean Giraud (Nogent-sur-Marne, 1938 - París, 2012), dibuixant de còmics i il·lustrador francès.
 Moebius (pel·lícula de 1966), pel·lícula argentina dirigida per Gustavo Mosquera R.
 August Ferdinand Möbius (Schulpforta, Saxònia, 1790 – Leipzig, 1868), matemàtic alemany i astrònom teòric.
 Moebius (2013), pel·lícula sud-coreana del 2013, escrita i dirigida per Kim Ki-duk.
 Möbius (pel·lícula de 2013), pel·lícula russa i francesa del 2013 escrita i dirigida per Éric Rochant.
 Moebius (sèrie de televisió), sèrie de televisió catalana de 2021, creada per Eduard Cortés i Piti Español.